Bogdan Chełmicki (1895-1982) – ziemianin, poseł
 Bohdan Chełmicki (1880-1962), dyplomata
 Eustachy Chełmicki (1776-1852) – kapitan
 Ludwik Chełmicki (1903-1970) – lekkoatleta
 Mikołaj Chełmicki (zm. 1808) – generał
 Onufry Chełmicki (1755-1815) – starosta
 Włodzimierz Chełmicki (1887-1968) – pisarz, krytyk
 Wojciech Chełmicki (1952-2011) – geograf, hydrolog, profesor zwyczajny
 Zygmunt Chełmicki (1851-1922) – ksiądz